Бырка — топоним в России.

Населённые пункты 
 Бырка — посёлок при станции в Оловяннинском районе Забайкальского края.
 Бырка — село в Приаргунском районе Забайкальского края.
 Бырка — деревня в Куединском районе Пермского края.

Реки 
 Бырка — река в Башкирии и Пермском крае, приток Буя.
 Бырка — река в Забайкальском крае, приток Турги.
 Бырка — река в Забайкальском крае, приток Урулюнгуя.
 Бырка — река в Забайкальском крае, приток Борзи.

См. также 
 Передняя Бырка — село в Борзинском районе Забайкальского края
 Хара-Бырка — село в Оловяннинском районе Забайкальского края.